10 groszy – moneta dziesięciogroszowa Księstwa Warszawskiego, bita na podstawie dekretu Fryderyka Augusta, króla saskiego, księcia warszawskiego, z dnia 25 czerwca 1810 r
 10 groszy – moneta dziesięciogroszowa Królestwa Kongresowego okresu po powstaniu listopadowym, wprowadzona do obiegu jako następczyni monety 10 groszy polskich (1816–1831), po zatwierdzeniu 18 maja 1835 r. oraz 10 groszy polskich 1831 bitej przez Rząd Tymczasowy w okresie powstania listopadowego
 10 groszy 1835 – 10-groszówka Wolnego Miasta Krakowa
 10 groszy 1923 – obiegowa 10-groszówka II Rzeczypospolitej, Generalnego Gubernatorstwa i pierwszego okresu (do 30 października 1950 r.) powojennej Rzeczypospolitej (późniejszego PRL)
 10 groszy 1938 – próbna wersji 10-groszówki przygotowywanej w okresie II Rzeczypospolitej na wypadek wybuchu spodziewanej wojny
 10 groszy 1949 – pierwsza wersja obiegowej 10-groszówki okresu PRL, wprowadzona 30 października 1950 r., wycofana z dniem 31 grudnia 1994 r.
 10 groszy wzór 1961 – druga wersja obiegowej 10-groszówki okresu PRL, wprowadzona 27 czerwca 1957 r., wycofana z dniem 31 grudnia 1994 r.
 10 groszy wzór 1990 – pierwsza obiegowa 10-groszówka III Rzeczypospolitej wprowadzona w konsekwencji denominacji z 1 stycznia 1995 r.
 10 groszy wzór 2017 – druga obiegowa 10-groszówka III Rzeczypospolitej okresu po denominacji z 1 stycznia 1995 r., wprowadzona w 2017 r.

Zobacz też 
 10 groszy polskich
 5 kopiejek – 10 groszy 1842